

Patronymes
Maison de Montesquiou
 
 Robert de Montesquiou (1855-1921), homme de lettres et dandy qui aurait servi de modèle à des Esseintes dans À Rebours de Huysmans et au baron de Charlus dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.

Toponymes
 Montesquiou, commune française, du département du Gers et de la région Midi-Pyrénées
 Le canton de Montesquiou, division administrative française du département du Gers et de la région Midi-Pyrénées

Voir aussi
 Maison de Fézensac
 Montesquiu,  commune d'Espagne de la province de Barcelone Espagne

 
Homonymie de patronyme